Luverne kan syfta på:

 Luverne, Alabama
 Luverne, Minnesota
 Luverne, North Dakota